El término arroz verde puede referirse a:

Arroz verde, plato de arroz colombiano.
Arroz verde, plato de arroz peruano.
Arroz poblano, plato de arroz mexicano.
Caso Arroz Verde, investigación de corrupción en Ecuador.